Ко́льчино () — посёлок городского типа в Мукачевском районе Закарпатской области Украины. Административный центр Кольчинской поселковой общины.

Расположен на правом берегу реки Латорицы, в 1 км от г. Мукачево.

История 
Первое упоминание о Кольчине в исторических документах относится к 1430 г.

В посёлке установлен памятник односельчанам, погибшим в борьбе с фашистами.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае — июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь станкостроительного завода.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 4345 человек.

Транспорт 
В поселке имеется железнодорожная станция Колчино.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины

Посёлки городского типа Закарпатской области